Otún ili 

Kolumbija
 Otún (rijeka)
 Otún (jezero)